Dr. Pero Vukota (Dubrovnik, 1923. – Argentina, 1994.), u Madridu studirao ekonomske i političke znanosti (1947. – 1951.) gdje je i doktorirao radnjom Formas estatales en los Balcanes. Ocijenivši da je ta disertacija vrijedna, objavilo ju je kao knjigu Društvo međunarodnih i kolonijalnih studija god. 1951. Knjiga je pozitivno recenzirana u uglednim madridskim dnevnicima ABC i Hoja de Lunes te u časopisima Oriente i Politica internacional (Madrid). Na nju su se osvrnuli dnevnici i revije u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Njemačkoj. U hrvatskom časopisu na španjolskom Studia croatica objavio niz znanstvenih radova o hrvatskoj i balkanskoj problematici, a djeluje i u ustanovi »Instituto Croata Latinoamericano de Cultura« (Buenos Aires). 

Krajem 1950-ih ušao je u krug inicijativnog odbora časopisa Studia croatica, zajedno s kolegama, od kojih su neki bili visoki ustaški dužnosnici, koji su se uspjeli dokopati Argentine. Taj Odbor tvorili su: Ivo Bogdan,  dr Anđelko Belić, dr Milan Blažeković, dr Ivo Huehn, Branko Kadić, Srećko Karaman, braća Latković (dr Božidar i dr Radovan Latković), dr Mato Luketa, dr Franjo Nevistić, Vinko Nikolić, Ivo Rojnica(kasnije su im se pridružili Danijel Crljen, Vjekoslav Paver i Ljeposlav Perinić).

Pisao je za Hrvatsku reviju.

Izvori 
Gojko Borić: Hrvati u Madridu, Hrvatska revija br. 1/2010.

Hrvati u Španjolskoj
Hrvati u Argentini
Životopisi, Dubrovnik